Эшбери— распространённая английская фамилия и топоним:

Ashbery 
 Эшбери, Джон — американский поэт

Ashbury 
 Колледж Эшбери — престижная частная школа в г. Оттава